Spojení písmene S a číslice 2000 může mít různé významy:

 Super 2000 – specifikace FIA pro závodní automobily odvozené od sériově vyráběných cestovních vozů
 Honda S2000 – japonský automobil

Externí odkazy